Cet article liste les personnages secondaires du Pays de la Cascade, pays de fiction du manga et de l'anime Naruto.

Des genins de ce village participent à l'examen chûnin comme Kegon et son équipe, toutefois ils n'accèdent pas à l'épreuve finale.
Kabuto tue des ninjas de Taki avec ses serpents blancs.

Kakuzu 

Ancien habitant du village de Taki, il a rejoint l’organisation Akatsuki où il joue le rôle de trésorier. Ses techniques de récupération des cœurs de ses victimes lui ont permis de vivre très longtemps avant qu’il ne soit vaincu par les ninjas de Konoha.

Fû 

 est la dernière jinchūriki du démon a sept queues Nanabi. C’est une adolescente de Taki, et la seule jinchūriki ne venant pas d’un des cinq grands pays.

Elle est capturée par Akatsuki, mais on ne sait rien des circonstances de sa capture dans la trame scénaristique du manga. Elle est morte lors de l'extraction de son démon. Comme tous les autres jinchūriki, elle a été invoquée par la technique de la « Réincarnation des âmes » de Kabuto, et dotée du Rinnegan et du Sharingan par Tobi afin de recréer « Pain ».

D’après l’arc hors-série portant sur le second examen chūnin passé par les genin de Konoha au cours des trois ans d’absence de Naruto entre les deux parties de l’anime, Fû participe à l’examen, accompagnée par deux jōnin de Taki se faisant passer pour des genins. Son objectif principal lors de cette équipée est de se faire « cent amis », et elle s’attache à rendre service à toutes les personnes qu’elle croise pour gagner leur amitié. Cependant, durant leur retour vers Taki, ils sont attaqués par Kakuzu et Hidan, dont le but est de récupérer Nanabi.

Techniques 

 
 Fû crache un brouillard brillant qui aveugle ses adversaires.
 
Sous sa forme de demi-démon, Fû se précipite sur son adversaire et le mord.

Sous sa forme de démon à queue,  Fû frappe son adversaire avec sa corne principale.

Anime 

 
 Fû crée un cocon de jade, à partir de fins tissus du chakra de son démon.
 
 Fû matérialise une toile d'araignée. Par contact avec cette toile, elle peut soigner des blessures.

Suika 

 est un jōnin de Taki, il a déserté le village et est devenu un bandit.

Il apparaît que dans l’anime où il affronte l’équipe 8 (Hinata, Kiba et Shino) dont la mission était de l’arrêter, qu’il vainc facilement. Après un entraînement de Shino au taijutsu, il les combat à nouveau et se fait battre par l’équipe.

Techniques 

 
Suika invoque une araignée de feu qui saute sur les adversaires.
 
Suika crée une tornade de feu.
  
Suika souffle une grande boule de feu.
  
 Suika crache un fil résistant et perçant pour créer une prison de toile.
 
 Suika invoque des araignées.

Anime 

Le deuxième OAV de Naruto, nommé Combat mortel au village caché de Taki ! se passe au village de Taki dans le Pays de la Cascade. L’arc filler du second examen chūnin de l’anime voit la réapparition de certains personnages apparus dans cet OAV.

Kegon 

 est un jonin du village de Taki, chargé d'assister Fû à l'examen chūnin. Il meurt en voulant protéger celle-ci des membres d'Akatsuki, Hidan et Kakuzu.

Techniques 

 
Kegon lance des shurikens d'eau.

Yôrô 

 est un jonin du village de Taki, chargé d'assister Fû à l'examen chūnin. Il meurt en voulant protéger celle-ci des membres d'Akatsuki, Hidan et Kakuzu.

Techniques 

 
 Yôrô clone un shuriken en le lançant.

Shibuki 

Shibuki est le fils du précédent chef du village de Taki qui est mort en buvant l'« Eau des Héros », une eau magique qui peut décupler le chakra de la personne qui la consomme, mais qui peut aussi la tuer. Il passe aux yeux des villageois pour un faible, un peureux et un lâche : en effet, il a peur de tout ; lors de sa première apparition, il court se cacher derrière Sakura après avoir été surpris par un oiseau qui s'envolait.

Lorsque son village est attaqué par son ancien maître Suien, Shibuki se retrouve confronté à un dilemme : protéger le trésor du village, l'« Eau des Héros », et laisser les villageois se faire tuer, ou bien abandonner l'eau des héros. Encouragé par Naruto, Shibuki trouve le courage de mettre sa vie en jeu en buvant l'« Eau des Héros », afin d'affronter son ancien maître, dont il se débarrasse finalement avec l'aide de Naruto et Sasuke. Il survit à l'eau magique et devient un très bon chef pour le village.

Shibuki fait de brèves apparitions dans des arcs hors-série de l’anime (épisodes 198 et 395).

Techniques 

 
 Shibuki utilise une lame d'eau tranchante.
  
 Shibuki invoque une tornade d'eau.
  
 Shibuki invoque un dragon d'eau.

Suien 

Suien est un nukenin du village caché de Taki. Il l'attaque pour se procurer l'« Eau des Héros » avec ses trois acolytes Kirisame, Hisame et Murasame. Pour cela il prend en otage Sasuke, Sakura et tous les villageois et demande à Shibuki de lui révéler la cachette du trésor, sous peine de tuer un par un les villageois. Après avoir combattu Shibuki qui avait bu une gorgée de l'« Eau des Héros », il en boit également une partie, puis combat contre Sasuke (délivré par Shibuki) et contre Naruto. Ce dernier, après avoir utilisé le chakra de Kyûbi le bat en utilisant le multiclonage.

Notes et références 

Naruto Cascade
Naruto Cascade